Die Liste der Fußballtrainer mit den meisten Süper-Lig-Einsätzen verzeichnet alle Fußballtrainer, die seit der Einführung der obersten türkischen Spielklasse im Jahr 1959 mindestens 200 Süper Ligspiele absolviert haben. Derzeit verzeichnet die Liste 52 Trainer, von denen 41 die türkische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Bislang arbeiteten 673 Trainer aus 29 Nationen in der Süper Lig.

Liste der Rekordtrainer 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Bei Spielgleichheit zählt der Punktedurchschnitt.

Stand: Saisonende 2019/20

Top-Einsätze der aktuellen Süper Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Trainer mit den meisten Einsätzen und der momentane Trainer angezeigt.

Stand: vor Saisonbeginn 2020/21

Top-Einsätze weiterer Süper Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Trainer mit den meisten Einsätzen angezeigt.

Deutsche Trainer in der Süper Lig 

Bislang arbeiteten 26 deutsche Trainer in der Süper Lig. Christoph Daum ist mit drei Meistertitel der erfolgreichste. Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp und Reiner Hollmann wurden einmal türkischer Fußballmeister. Jupp Derwall war im Jahr 1984 bei Galatasaray Istanbul der erste deutsche Trainer in der Süper Lig.

Siehe auch 
 Liste der Meistertrainer der Süper Lig

Weblink 
 Trainerdatenbank auf mackolik.com (türkisch)

Super Lig Rekordtrainer
Rekordtrainer